A tokiói Tokyo Metropolitan Gymnasium  adott otthont 2011. október 7. és október 16. között a 2011. évi tornász-világbajnokságnak. Kína 4 arany-, 5 ezüst- és 3 bronzéremmel végzett az olimpiai kvalifikációs torna-világbajnokság éremtáblázatának élén. Magyarország Berki Krisztián győzelmével 5. helyen zárt.

Versenyprogram

A versenyen részt vevő országok

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

Versenyszámok

Férfiak

Csapat összetett 
Kína tornászválogatottja nyerte meg a férfi csapatversenyt, rendkívül fontos presztízsgyőzelmet aratva ezzel legnagyobb riválisa, a 2. helyen végző japán együttes és a 3. Egyesült Államok fölött.

Egyéni összetett 
A hazai közönség előtt szereplő Ucsimura Kóhei sorozatban harmadik alkalommal nyerte meg a férfi egyéni összetettet. Ő az első férfi tornász, akinek ebben a számban sikerült egymást követő három vb-n aranyérmet szereznie. A német Philipp Boy lett a második, a szintén japán Jamamuro Kodzsi pedig a harmadik.

Talaj

Lólengés

Gyűrű

Ugrás

Korlát

Nyújtó

Nők

Csapat összetett 
Az amerikaiak 2003 és 2007 után harmadszor lettek aranyérmesek. A címvédő oroszoknak meg kellett elégedniük az ezüstéremmel, a dobogó legalsó fokára pedig a kínai csapat állhatott fel. A Divéky Luca, Böczögő Dorina, Austin Sheppard, Lónai Hajnalka, Gombás Laura, Nagy Orsolya összeállítású magyar női csapat a 20. helyet szerezte meg.

Egyéni összetett 
Egyéni összetettben – a magyar csapat tagjaként – a legjobban Austin Sheppard szerepelt, aki az 52. helyen végzett a 216 indulóból, ugyanitt Böczögő Dorina az 57., Gombás Laura a 90., Divéky Luca pedig a 115. helyen zárt. Szoros versenyben az amerikai Jordyn Wieber nyerte meg a döntőt. A második helyen záró orosz Viktoria Komova csupán 33 ezreddel kapott kevesebbet az aranyérmesnél, míg a kínai Jao Csin-nan a bronzérmet szerezte meg.

Ugrás

Felemás korlát

Gerenda

Talaj

Hivatkozások

További információk

Megjegyzések

Jegyzetek 

Világbajnokság